Choc est une police d'écriture dessinée en 1955 par le Français Roger Excoffon pour la fonderie Olive. Elle constitue une manuaire dans la classification Vox-Atypi.

Liens externes 
 
 
 

Police d'écriture latine
Manuaire
Police d'écriture de la fonderie Olive
Police d'écriture créée dans les années 1950